Gisborne – region w Nowej Zelandii
 Gisborne – miasto w Nowej Zelandii
 Gisborne – miasto w Australii